Lucius Caecilius Metellus désigne plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Lucius Caecilius Metellus Denter, consul en 284 av. J.-C., mort à la bataille d'Arretium contre les Sénons ;
 Lucius Caecilius Metellus, consul en 251 et 247 av. J.-C., pontifex maximus en 221 av. J.-C., Dictateur romain ;
 Lucius Caecilius Metellus Calvus, consul en 142 av. J.-C. ;
 Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus, consul en 119 av. J.-C., se heurte à Caius Marius alors tribun de la plèbe à propos d'une loi électorale ;
 Lucius Caecilius Metellus Diadematus, consul en 117 av. J.-C. ;
 Lucius Caecilius Metellus Caprarius, consul en 68 av. J.-C. ;
 Lucius Caecilius Metellus, tribun de la plèbe en 49 av. J.-C.